In 2000 werd het 75ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 12 maart tot 14 juni. Joinville werd kampioen. Ézio (Figueirense FC) eindigde met veertien doelpunten als topscorer van het seizoen.

Eerste Fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 2000